Trilles ist der Familienname folgender Personen:

 Antonin Trilles (* 1983), französischer Fußballspieler 
 Henri Trilles (1866–1949), französischer Missionar, Ethnologe und Afrikaforscher